Der LG Cup 2001 war ein Snooker-Turnier der Saison 2001/02, das vom 12. bis 21. Oktober 2001 in der Guild Hall von Preston ausgetragen wurde. Der LG Cup war die Fortführung des 1984 eingeführten Grand Prix. Nach fünf Jahren ohne Namenssponsor unterstützte ab diesem Jahr das Unternehmen LG Electronics den Wettbewerb und sorgte so für den neuen Namen. Preston war nicht zum ersten Mal Austragungsort, 1998/99 hatte der Grand Prix bereits in der nordwestenglischen Stadt stattgefunden.

Den vorhergehenden Grand Prix hatte Mark Williams gewonnen, doch der Weltranglistenerste scheiterte diesmal im Viertelfinale. Mit Stephen Lee und Peter Ebdon trafen im Finale zwei Spieler aufeinander, die den Wettbewerb zuvor bereits einmal gewonnen hatten. Sieger wurde Stephen Lee mit 9:4, der damit seinen Erfolg von 1998 an selber Stelle wiederholte.

Auch Ronnie O’Sullivan wiederholte etwas, was ihm in Preston bei diesem Turnier 1999 schon einmal gelungen war: Er erzielte im Achtelfinale ein Maximum Break. Es war das fünfte Break von 147 Punkten in seiner Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Mit dem neuen Sponsor stieg auch das Preisgeld um fast 200.000 £. 20.500 £ bekam alleine der Sieger mehr. Für die Achtelfinalisten und die Letzten 32 verdoppelte sich das Preisgeld. Allerdings gab es nach der Reduzierung des Profifelds auf 128 Spieler für die Platzierungen außerhalb der Letzten 96 keine Prämie mehr. Auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es Anpassungen. Während die beiden Finalisten 800 bzw. 200 Punkte weniger bekamen, stieg die Punktzahl bei den weiteren Teilnehmern inklusive der letzten Qualifikationsrunde. Die vorher ausgeschiedenen Qualifikationsteilnehmer bekamen dagegen wieder weniger Punkte.

Für das Maximum Break gab es eine Zusatzprämie von 20.000 £.

Finalrunde 
48 Spieler bestritten das Hauptturnier in Preston. In Runde 1 traten 32 Spieler an, die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt.

Runde 1 
16 Spieler waren erfolgreich durch die Qualifikation gekommen. Sie traten in Runde 1 gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale

Finale 
Peter Ebdon hatte den Grand Prix 1993, Stephen Lee 1998 gewonnen. Erstmals überhaupt spielten die beiden Engländer diesmal in einem Finale gegeneinander. Zwei Begegnungen der beiden früher im Jahr hatte Ebdon gewonnen. Die erste Session des Finales verlief wechselhaft. Erst zog Stephen Lee 3:0 davon, dann glich Ebdon aus, dann gewann wieder Lee zwei Frames hintereinander. Zu Beginn der Abendsession konnte Ebdon auf 5:4 verkürzen, dann dominierte aber Lee die Partie und holte sich vier Frames in Folge zum 9:4-Sieg. Der zweite Sieg bei diesem Turnier war auch der zweite Ranglistentitel in Lees Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden zwischen dem 26. Juli und dem 7. August 2001 statt und wurden in vier Runden ausgetragen. Die Spieler von Platz 49 bis 128 der Weltrangliste spielten in vier Runden gegeneinander und ermittelten die 16 Spieler, die dann im Oktober im Hauptturnier in Preston antraten.

Century-Breaks 
20 Spieler erzielten im Hauptturnier 32 Breaks von mindestens 100 Punkten. Zum zweiten Mal gab es bei diesem Turnier nach 1999 ein Maximum Break, zum zweiten Mal war es Ronnie O’Sullivan, dem das gelang. Es war das 43. offizielle 147-Punkte-Break im Snooker und brachte dem Engländer eine Gesamtprämie von 27.500 £. Das höchste Break in der Qualifikation erzielte Stephen Maguire, für 141 Punkte am Stück bekam er auch noch 1.800 £.

Hauptturnier

Quellen 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Preston